В частично признанной Республике Абхазия действует время часового пояса UTC+3, перевод часов на летнее время не применяется (аналогично московскому времени).

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия № 212 от 26 октября 2010 года на территории Республики Абхазия с 31 октября 2010 года введено зимнее время. Таким образом, с осени 2010 года в Абхазии введено время часового пояса UTC+3. С 27 марта 2011 года было введено летнее время и действовало время UTC+4.

В Абхазии законодательно установлено применение Московского времени. В связи с этим с 27 марта 2011 года устанавливается круглогодичное применение времени 4-го часового пояса без переходов на летнее и зимнее время. С 26 октября 2014 года Абхазия перешла на зимнее время, вернувшись в часовой пояс UTC+3 (вместе с московским временем).

Примечания 

География Абхазии
Абхазия